Пункудутиву может означать:
 остров Пункудутиву у северо-западного побережья Шри-Ланки.
 лагуна Пункудутиву на одноимённом острове.